Harper steht für:

 Harper (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Harper (Automarke), britische Automarke
 Harper’s Bazaar, Modemagazin
 Harper’s Magazine, Zeitschrift
 Harper’s Weekly, illustriertes Wochenmagazin (1857–1916)
 HarperCollins, US-amerikanischer Verlag
 Harper & Row, US-amerikanisches Verlagshaus
 Harper Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Harper Sports Cars, südafrikanischer Automobilhersteller
 Harper Buggy Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Gray & Harper, australischer Automobilhersteller

Harper steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harper (Florida)
 Harper (Illinois)
 Harper (Indiana)
 Harper (Iowa)
 Harper (Kansas)
 Harper (Kentucky)
 Harper (Missouri)
 Harper (North Carolina)
 Harper (Ohio)
 Harper (Oregon)
 Harper (Texas)
 Harper (Virginia)
 Harper (Washington)
 Harper (West Virginia)
 Harper Ford, Kentucky
 Harper Heights, West Virginia
 Harper Hill, Alabama
 Harper Tavern, Pennsylvania
 Harper Woods, Michigan

Orte in anderen Ländern:
 Harper (Liberia)
 Harper (Kanada)

Sonstige:
 Harper Peak, Berg auf Südgeorgien
 Harper Point, Landspitze auf Saunders Island, Südlichen Sandwichinseln, Antarktis
 Harper Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Jess Harper, Filmcharakter
 Harper Township
 Harper-Gletscher
 Mount Harper
 Harber